Appoggio – sporgenza o incavo della parete utilizzata da uno scalatore per appoggiarvi mani o piedi
 Appoggio – azione militare di artiglieria per proteggere un attacco della fanteria
 Appoggio – muro utilizzato nelle battute negli sport come tamburello e palla elastica
 Appoggio – nel canoismo è una energica pagaiata effettuata per riequilibrare l'imbarcazione 
 Appoggio – in musica è la zona toracica o addominale (ad esempio il diaframma) in cui si ha la massima tensione durante il canto
 Appoggio – in psicoanalisi, termine introdotto da Freud per indicare la relazione tra le pulsioni sessuali e le pulsioni di autoconservazione